John Napier (1550–1617) skót matematikus, természettudós
 John Napier (1944) londoni díszlettervező
 John Napier (1986) amerikai bobsportoló, olimpikon
 John Russell Napier (1917–1987) primatológus, paleoantropológus, orvos